Corythosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés. Il a vécu au Crétacé supérieur (Campanien), il y a environ  (millions d'années), en actuelle Amérique du Nord. Ses fossiles ont été découverts en Alberta, au Canada.

Corythosaurus est connu par de nombreux spécimens quasiment complets, dont l'holotype découvert par Barnum Brown en 1911. Ces nombreux spécimens ont donné lieu, dans un premier temps, à l'érection de plusieurs espèces. Seules deux sont aujourd'hui considérées comme valides :
  Corythosaurus casuarius Brown, 1914 (espèce type) ;
  Corythosaurus intermedius (Parks, 1923).

Étymologie 
Le nom Corythosaurus signifie « lézard casqué » et vient du grec κορυθως/korythos qui signifie « casque » et σαυρος/sauros qui signifie « lézard ». Il lui a été attribué en raison de la ressemblance de sa crête avec un casque de soldat corinthien.

Découverte et histoire 
Le premier spécimen a été découvert en 1912 par Barnum Brown près de la rivière de Red Deer, en Alberta au Canada. Il s'agit d'un squelette presque complet, la découverte est remarquable car une grande partie de la peau fossilisée de la créature avait également survécu. Le 6 décembre 1916, le navire canadien (Canadian Pacific Lines) Mount Temple transportant deux spécimens et d'autres fossiles du Canada jusqu'en Grande-Bretagne fut coulé par le raider de surface allemand , envoyant au fond de l'Atlantique Nord la cargaison de 75 millions d'années, où elle repose encore aujourd'hui, l'épave se trouvant à une trop grande profondeur pour être explorée.

Les fossiles ont été trouvés dans la partie supérieure de la formation d'Oldman et inférieure de la formation de Dinosaur Park au Canada.

Description 

Corythosaurus mesurait environ  de long et pesait de  selon les sources.

Comme les autres hadrosauridés, c'était était un herbivore bipède/quadrupède avec un bec sans dents, l'arrière des joues contenant des batteries de dents composées de centaines de petites dents intercalées. Il les utilisait pour couper et broyer les plantes, les remplaçait continuellement et ne les utilisait pas toutes en même temps afin de réduire leur usure.

Paléobiologie 
[[Fichier:Corythosaurus3.jpg|thumb|Vue d'artiste de 'Corythosaurus.]]
Plus de 20 crânes de ce dinosaure ont été trouvés. Comme pour d'autres lambéosaurinés, Corythosaurus possédait une grande crête osseuse élaborée au-dessus de son crâne qui contenait ses voies nasales allongées, lesquelles s'étendaient d'abord dans des poches séparées, puis dans une seule chambre et au-delà dans le système respiratoire.

Chaque vocalisation voyageait à travers ces chambres élaborées et en sortait probablement amplifiée. Les scientifiques pensent que Corythosaurus pouvait émettre des cris aigus, bruyants ou faibles, à la manière d'un instrument à vent ou un cuivre. Ces sons lui permettaient d'avertir ses congénères de la présence de nourriture ou de l'approche d'un prédateur.

Certains paléontologues ont avancé que ce dinosaure vivait principalement dans l'eau, en raison de l'apparence palmée de ses mains et de ses pieds. Toutefois, il a été découvert plus tard que les prétendues « palmes » étaient en fait des sortes de coussinets plantaires (ici écrasés par la fossilisation), un peu comme ceux trouvés sous les pattes de nombreux mammifères modernes. La théorie était que ces animaux pouvaient nager en profondeur dans l'eau et utiliser leur crête pour respirer. Cependant, il a maintenant été prouvé que la crête ne comportait aucun trou à son extrémité et que la pression de l'eau, même à 3 mètres de profondeur, serait trop importante pour que les poumons puissent se gonfler.

La grande taille des orbites et la présence d'anneaux sclérotiques impliquent qu'ils avaient une vue perçante et des habitudes diurnes, la vue étant importante pour ces animaux. Le sens de l'ouïe des hadrosauridés semble également avoir été très développé. La présence d'un mince étrier (os retrouvé dans l'oreille des reptiles), combiné à un grand tympan implique l'existence d'une oreille moyenne sensible.

 Paléobiogéographie 
Thomas M. Lehman a observé que Corythosaurus n'a jamais été découvert en dehors du sud de l'Alberta alors qu'il est l'un des dinosaures du Campanien les plus abondants de la région. Les grands herbivores, comme les hadrosaures vivant en Amérique du Nord pendant le Crétacé supérieur, possédaient des aires géographiques « remarquablement limitées » en dépit de leur grande taille et de leur grande mobilité. Cette distribution restreinte contraste fortement avec les aires géographiques des grands mammifères herbivores modernes qui eux ont parcouru des continents entiers.

 Classification Corythosaurus est un hadrosauridé de la sous-famille des Lambeosaurinae. Il est proche d'autres hadrosauridés comme Hypacrosaurus et Lambeosaurus et, dans une moindre mesure, Olorotitan. Il a été un temps le type potentiel d'une tribu restée informelle : les Corythosaurini.
 Liste des espèces 
Il y avait initialement sept espèces décrites : C. casuarius, C. bicristatus, C. brevicristatus, C. excavatus, C. frontalis et C. intermedius. En 1975, Peter Dodson étudia les différences entre les crânes et entre les crêtes des différentes espèces de dinosaures lambéosaurinés et trouva que les différences de taille et de forme étaient peut-être dues à l'âge et/ou au sexe de l'animal. C'est pour cela que le genre ne contiendrait plus que deux espèces valides, Corythosaurus casuarius et  Corythosaurus intermedius.
 Cladogramme 
Le cladogramme d'Albert Prieto-Márquez et ses collègues, réalisé en 2013, indique la position de Corythosaurus dans la tribu des Lambeosaurini entre les genres Lambeosaurus et Hypacrosaurus :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

 Dans la culture populaire 
 Jeux vidéo 
 Corythosaurus apparaît dans le jeu de gestion Jurassic World Evolution (2018).
 Télévision 
Dans le dessin animé Denver, le dernier dinosaure, une bande d'adolescents californiens (Wally, Jérémy, Charlie et Mario) découvre sur un terrain vague un œuf de dinosaure. Cet œuf donnera naissance à un dinosaure vert — un Corythosaurus — qu'ils appelleront Denver.

 Annexes 
 Notes 

 Articles connexes 
 Liste de dinosaures

 Liens externes 
  Corythosaurus, sur Dinosoria
 Dinosaurs in the Deep

 Références taxinomiques 

 Références 
 
 Dinosaurs in the Deep
 
 Dodson, Peter & Britt, Brooks & Carpenter, Kenneth & Forster, Catherine A. & Gillette, David D. & Norell, Mark A. & Olshevsky, George & Parrish, J. Michael & Weishampel, David B. The Age of Dinosaurs''. Publications International, LTD. . .
 
 Lehman, T. M., 2001, Late Cretaceous dinosaur provinciality: In: Mesozoic  Vertebrate Life, edited by Tanke, D. H., and Carpenter, K., Indiana University  Press, .
 

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure de la formation de Dinosaur Park
Taxon fossile décrit en 1914